

Patronyme 
 
 Adolphe Jacoby (1888-1976), officier militaire et écrivain belge ;  
 Brook Jacoby (1959-), joueur américain de baseball ;  
 David Jacoby (1928-2018), historien médiéviste israélien ;  
 Felix Jacoby (1876-1959), philologue classique allemand ;
 Georg Jacoby (1882-1964), réalisateur allemand de film musicaux ;
 Hans Jacoby (1904-1963), scénariste, producteur et décorateur allemand ;
 Jean Jacoby (1891-1936), artiste luxembourgeois ;
 Jean Jacoby, écrivain et journaliste français de l'entre-deux-guerres ;
 Louis Jacoby (1828-1918), graveur allemand ;
 Lydia Jacoby (2004-), nageuse américaine ;
 Martin Jacoby-Boy (1883-1971), architecte, architecte décorateur et graphiste allemand ;
 Oswald Jacoby (1902-1984), joueur de bridge et de backgammon américain ;
 Roberto Jacoby (1944-), sociologue et artiste conceptuel argentin ;
 Russell Jacoby (1945-), historien américain ;
 Scott Jacoby (1956-), acteur, réalisateur, scénariste et monteur américain ;
 Susan Jacoby (1946-), auteure américaine à succès ;
 Wilhelm Jacoby (1855-1925), écrivain allemand.

Pseudonyme 
 Bobby Jacoby, pseudonyme de Robert Jayne, acteur américain.

Toponymes

Antarctique 
 Glacier Jacoby

Cinéma 
 Henriette Jacoby, film muet allemand réalisé par Richard Oswald et sorti en 1918.
Patronyme juif